Ralph Bunche House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ralph Bunche House (Washington, D.C.), NRHP-ID 93001013
 Ralph Bunche House (New York, New York), NRHP-ID 76001266